Coxim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coxim (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Coxim (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar